Карма Рекс (, род. 21 января 1993 года, Филлмор, Калифорния, США) — американская порноактриса и эротическая фотомодель, лауреатка премии XBIZ Awards.

Биография 
Карма Рекс (сценическое имя) родилась и выросла в калифорнийском городке Филлмор в округе Вентура. Училась в колледже в Калифорнии, специализируясь на психологии. До начала съёмок в фильмах для взрослых работала моделью в эротических видеочатах на различных сайтах.

Дебютировала в порноиндустрии 27 сентября 2017 года во Флориде, в возрасте 24 лет, снявшись в первой сцене секса для Reality Kings с Рамоном Номаром.

Снималась для таких студий, как Archangel, Burning Angel, Manyvids, Wicked Pictures, Filly Films, Brazzers, Digital Playground, Evil Angel, Spizoo, Reality Kings, Naughty America и других.

В 2019 году была номинирована на AVN Awards и XBIZ Award в категории «лучшая новая старлетка» и победила на XBIZ Award в этой номинации.

По данным на 2019 год, снялась более чем в 145 фильмах.

Четыре с половиной года была бездомной, ночевала на бетоне и копалась в мусоре. Говорит, что опыт жизни на улицах помог ей в жизни. Раньше имела проблемы с наркотиками, но перестала употреблять в начале 2012 года. Вышла замуж в мае 2017 года, но развелась через месяц, в конце июня 2017 года. На май 2019 года на аккаунт актрисы в Инстаграме подписано 1,7 млн человек.

Я благодарна, что всё в моей жизни случилось так, как было, потому что я верю, что у меня есть драйв, который у меня есть, потому что я была бездомной... Я не принимаю все как должное, и я очень много работаю для всего, что у меня есть в моей жизни, и я горжусь всем, чего я достигла.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Axel Braun's Inked 4,
 Beautiful Tits 5,
 Creampied Vixens 2,
 Cum On My Tattoo 9,
 Darcie Dolce's Squirting Stepsisters,
 Kianna Dior Busty Asian Cum Slut 4.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Вишенки Cherry Pimps